ТЕС — акронім кирилицею, що може означати таке:

 Теплова електростанція
 Тернопільський енциклопедичний словник

Див. також 
 Тес — тонкі дошки з деревини різних порід.
 TEC (лат.) — білок.
 The Elder Scrolls (TES) — серія ролевих відеоігор.